Stan van Houten is een personage uit de Nederlandse jeugdserie SpangaS. Deze rol werd van seizoen 2 t/m 5 en in seizoen 8 vertolkt door Oscar Zeegers.

Leven 
Stan woont alleen met zijn moeder. Zijn vader verliet haar nog voor Stan geboren werd. Het is Tobias van Hamel (een vriend van Stan) gelukt om zijn vader op te sporen. In eerste instantie wil Stan niets met hem te maken hebben; uiteindelijk wel. Hij probeerde zijn ouders zelfs aan elkaar te koppelen. Alleen wil Stans moeder dit niet. Door al dit gedoe had Stan geen tijd voor zijn huiswerk en besluit hij om in 2011 geen examen te doen, en te wachten tot volgend jaar. Ook zijn vriendin Charley Bogaarts blijft zitten.

Het schooljaar hierna komt er een goede vriend uit de onderbouw bij hem in de klas, Abel Brandt. Ook komt er nog een nieuwe jongen op het Spangalis, Tinco. In eerste instantie mag Stan hem niet, totdat hij hem helpt in een gevecht.

Wanneer Charley bij Maya Roozen intrekt omdat het bij haar thuis niet goed gaat, wil hij ineens heel vaak huiswerk met haar maken. Charley is verliefd op Stan. Hij is hier heel blij mee. Maar Stan komt eigenlijk niet voor haar maar voor Maya. Hierna krijgen Maya en Stan ook een relatie. Later gaan ze uit elkaar en verdwijnt Stan uit beeld.

In seizoen 8 keert Stan terug om gymles te geven aan een paar klassen, hij wil geen doorsnee lessen geven en daarom geeft hij speciale sporten zoals schermen.

H